butanole:
 n-butanol, 
 sec-butanol, 
 tert-butanol, 
 izobutanol, 
etery:
 eter dietylowy, 
 eter metylowo-propylowy, 
 eter izopropylowo-metylowy,